Потгитер () — фамилия нидерландского происхождения, распространённая среди африканеров:
 Потгитер, Луис Хендрик (1951—1993 или 1996) —— южноафриканский и немецкий музыкант, лидер группы Dschinghis Khan.
 Потгитер, Хендрик (1792—1852) — один из основателей Трансваальской республики.
 Потгитер, Эверард Иоганн (1808—1875) — голландский писатель и критик.